Александр Каменский: Каменский, Александр Абрамович (1922—1992) — советский искусствовед, художественный критик, теоретик и историк искусства.
 Каменский, Александр Алексеевич (род. 1977) — активист «Другой России», находится в статусе подозреваемого по «Болотному делу».
 Каменский, Александр Борисович (род. 1954) — российский историк.
 Каменский, Александр Григорьевич (1845—1905) — российский купец, меценат и общественный деятель.
 Каменский, Александр Георгиевич (1953—2018) — российский философ и писатель, известный под псевдонимом Авессалом Подводный.
 Каменскмй, Александр Данилович (1900—1952) — советский пианист и композитор.